Imbrie ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Imbrie (1921–2007), US-amerikanischer Komponist
 John Imbrie (1925–2016), US-amerikanischer Geologe und Paläoklimatologe